Sopot egy régi szláv szó amely forrást jelent. Sopot egyben néhány település neve is:

Albánia 
 Sopot, település Elbasan megye Prrenjas községében
 Sopot, település Kukës megye Tropoja községében
 Sopot, település Vlora megye Delvina községében
 Sopot vára, várrom Vlora megyében, Borsh mellett

Bosznia-Hercegovina 
 Sopot, falu Konjic közelében

Bulgária 
 Sopot, város Plovdiv megyében
 Sopot, település Ugarcsin községben Lovecs megyében

Horvátország 
 Sopot, Zágráb városrésze
 Sopot, település Pregrada községben Krapina-Zagorje megyében
 Šopot, település Benkovac községben Zára megyében

Lengyelország 
 Sopot, tengerparti város Kelet-Pomerániában, a Pomerániai vajdaságban, a nemzetközi zenei fesztivál színhelye
 Stary Sopot, település Gmina Stara Błotnica járásban, Białobrzegi megyében, a Mazóviai vajdaságban

Románia 
 Sopot, község Dolj megyében

Szerbia 
 Sopot, Belgrád városrésze
 Sopot, település Pirot községben, Délkelet-Szerbiában

Egyéb
 Sopot (zenekar)